Grzegorz Woźniak – polski  prezenter Dziennika Telewizyjnego w TVP w latach 70. XX wieku
 Grzegorz Woźniak (ur. 1964) – polski pisarz i krytyk literacki
 Grzegorz Woźniak (ur. 1968) – polski polityk, przedsiębiorca i samorządowiec, poseł na Sejm VII i VIII kadencji
 Grzegorz Woźniak – polski działacz społeczny, harcmistrz i Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego